Moguai (geslacht), geslacht van kreeftachtigen
 Moguai (dj), Duitse dj